Hellboy, o personagem dos quadrinhos
 Hellboy (2004), filme com Ron Perlman e Selma Blair
 Hellboy (2019), filme com David Harbour e Milla Jovovich